El reino colla o Kolla fue un reino puquina, heredero del idioma y de la cultura tiahuanacota, que ocupó parte de la meseta del Collao luego del ocaso o caída del estado tiahuanacota que tuvo como capital a Hatuncolla, es decir "Colla, la Grande", ubicada a treinta km al norte de Puno y que a mediados del  poseía un extenso territorio que se extendía desde las riberas del Lago Titicaca, hasta la región del Colesuyu, abarcando la actual región de Arequipa hasta Arica, momento en el cual choca con el emergente Imperio incaico. Su soberano Chuchi Kapac fue derrotado y ejecutado por orden del noveno Inca, Pachacútec, quien lo conquistó gracias a una alianza con los lupacas tradicionales enemigos de los collas. Con la destrucción de Hatun Kolla, Pachacútec logró iniciar la expansión incaica en el Collao e incluso en el territorio de los señoríos Charka-Qaraqara, imponiendo su dominio sobre las demás entidades políticas de la región.

En el Tahuantinsuyo se llamó Collasuyo o rumbo colla a una región más extensa que el reino colla original, ubicado en torno a la orilla norte del lago Titicaca y la región del Colesuyu, pues los señoríos post-tiahuanacotas, varios de los cuales eran aimaras y por ello tenían fuertes lazos culturales entre ellos, así como los situados al sur del Collao, y que conformaban la Confederación Charka-Qaraqara fueron llamados por los incas con el nombre genérico de collas ya que para ellos era el más significativo de todos.

Los collas fueron excelentes arquitectos y talladores de piedra. Las muestras más famosas de esto son las Chullpas de Sillustani, unas gigantescas torres funerarias. En ellas colocaban los cuerpos momificados de sus grandes señores, ataviados con ricos vestidos y ornamentos. 

La deidad principal de esta sociedad de lengua puquina fue Tunupa, el temido dios de los volcanes. En su honor hacían sacrificios humanos y grandes fiestas. 

Hacia 1450 fueron invadidos por las fuerzas del Inca Pachacútec, quien conquistó el altiplano, después de grandes combates que venció gracias a su alianza con los lupacas.

Véase también 
 Historia precolombina de Perú
 Historia precolombina de Bolivia
 Reinos aimaras

Referencias 

 
Estados preincaicos
Antiguos reinos de América